Lars Larsson (1911–1993) – szwedzki lekkoatleta, olimpijczyk
 Lars Larsson (1911–1993) – szwedzki wioślarz, olimpijczyk
 Lars Larsson (1962–2015) – szwedzki piłkarz
 Lars Larsson (ur. 1965) – szwedzki kierowca rajdowy
 Lars Mejern Larsson (ur. 1965) – szwedzki polityk

Zobacz też 
 Lars-Erik Larsson